Röinge kan syfta på:

Röinge, Halmstads kommun – en ort i Snöstorps socken
Röinge, Hässleholms kommun – en stadsdel i östra Hässleholm
Röinge, Hörby kommun –  en bebyggelse i tätorten Ludvigsborg i Fulltofta socken